Uy ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Uy (* 1966), philippinischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Tagbilaran
 Mel Rey Uy (* 1968), philippinischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Lucena
 Natalie Uy (* 1994), philippische Stabhochspringerin
 Reuben Uy, philippinischer Schauspieler und Synchronsprecher

UY steht als Abkürzung für:
 Uruguay, als Landescode nach ISO 3166
 Cameroon Airlines, als IATA-Code
 Kristiansund in der Provinz Møre og Romsdal, Norwegen (Kfz-Kennzeichen)

uy steht für:
 .uy, die Top-Level-Domain von Uruguay

Abkürzung